Кенащы (, до 200? г. - Менжинское) — село в Акжарском районе Северо-Казахстанской области Казахстана. Административный центр Кенащинского сельского округа. Код КАТО — 593436100.

География 
Расположено около озера Киши-Карой.

Население 
В 1999 году население села составляло 701 человек (360 мужчин и 341 женщина). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 613 человек (209 мужчин и 207 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Акжарского района